Petermännchen bezeichnet:
 die Fischfamilie der Petermännchen
 eine symbolische Winterfigur beim Biikebrennen
 Petermännchen (Schwerin), fiktive Sagenfigur als Geist des Schweriner Schlosses
 eine Kleinsilbermünze des Kurfürstentums Trier im 17.–18. Jahrhundert, siehe Albus (Münze)
 einen klassischen Schauerroman (1791) von Christian Heinrich Spieß
 einen Expresszug, der als Städteexpress von 1976 bis 1991 zwischen Schwerin und Berlin verkehrte

Siehe auch:
 Petermannchen
 Pittermännchen